Taliban – fundamentalistyczne ugrupowanie islamskie
 Tehrik-i-Taliban Pakistan –  talibańska organizacja zbrojna działająca w Pakistanie